Stracciatella (von italienisch stracciato, ‚zerrissen, zerfetzt‘) ist der Name für
 eine italienische Einlaufsuppe, siehe Stracciatella (Gericht)
 eine italienische Speiseeis-Sorte, siehe Stracciatella (Eissorte)
 eine italienische Käsesorte, siehe Stracciatella di bufala